Varga Albert (1900-1940) grafikus, festő
Varga Albert memoáríró („Rab voltam a Hortobágyon”)